Kriegerheim bezeichnet

 Kriegerheim (Hannover), aus dem Vergnügungs-Etablissement Odeon im 19. Jahrhundert in Hannover hervorgegangenes Zentrum für Kriegervereine
 Kriegerheim (Frankfurt am Main)